Scheffau peut faire référence à :
 Scheffau am Tennengebirge, commune autrichienne du district de Hallein, dans le Land Salzbourg ;
 Scheffau am Wilden Kaiser, commune autrichienne du district de Kufstein, dans le Land Tyrol.